Попок Андрій Андрійович (нар. 14 грудня 1966) — український науковець, віце-президент Національної академії державного управління при Президентові України.
 Надія Попок, Надія Лепешко (біл. Надзея Ляпешка, раніше Попок, біл. Папок, 26 квітня 1989) — білоруська веслувальниця, олімпійська медалістка.
 Попок Яків Абрамович  (2 жовтня 1894, містечко Хіславичі Мстиславського повіту Могильовської губернії, тепер Смоленської області, Російська Федерація — розстріляний 28 липня 1938, Москва) — радянський партійний і державний діяч.